Живинице (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Живинице проживало 1290 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 118 человек (9,14 %)
 Хорваты — 1074 человека (83,25 %)
 Югославы — 46 человек (3,72 %)
 Мусульмане — 39 человек (3,02 %)
 Другие — 11 человек (0,85 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской